Bickham ist der Familienname folgender Personen: